Raoultella planticola est une espèce de bactéries Gram négatif de la famille des Enterobacteriaceae. D'abord identifiée comme une Klebsiella, elle a été reclassée dans le genre Raoultella en  dont elle est devenue l'espèce-type. C'est un pathogène opportuniste identifié notamment dans des cas de pancréatites.

Description 
Décrite en  par Bagley, Seidler et Brenner comme une espèce de Klebsiella distincte des espèces déjà connues, elle a été caractérisée comme ayant un habitat plus environnemental que les autres espèces de ce genre d'où son nom d'espèce de planticola. Les R. planticola sont des bacilles gram négatifs, oxydase négatives, catalase positives, aérobies (anaérobies facultatives), non motiles, et capsulés, capables de croître à , ce qui correspond à une des caractéristiques du genre.

Taxonomie 

Klebsiella planticola a été reclassée dans le genre Raoultella en  à la création de celui-ci sur la base des hybridations ADN-ADN, des GC%, de différentes caractéristiques biochimiques et de la phylogénie après séquençage du gène 16s rDNA par Drancourt . Au 19 mai 2022, le statut de correct name est conservé pour l'espèce Raoultella planticola.

Étymologie 
Lors de la description du genre Raoultella (Ra.oul.tel′la. M.L. dim. suffixe -ella ; M.L. fem. n. Raoultella), le nom de l'espèce, planticola a été conservé. Son étymologie permet de connaître le principal lieu d'isolement de ces bactéries (plan.ti.co.la. L. fem. n. planta, tout végétal permettant la propragation de cette espèce, une jeune plante, une plante; L. masc./fem. suff. -cola, habitant; du L. masc./fem. n. incola, habitant; N.L. masc./fem. n. planticola, habitant les plantes).

Habitat 
Elle est isolée principalement à partir d'échantillons de sols et d'eaux.

Pathogénicité 
Les R. planticola ont été identifiées comme pathogènes opportunistes et impliquées dans des cas de pancréatites sévères, de septicémies ou de pneumonies.

Références

Bibliographie 
 
 
 
 

Pseudomonadota
Espèce de bactéries (nom scientifique)
Bactérie décrite en 1981
Bactérie décrite en 2001